RCX steht für:

 Robotics Command System, ein programmierbarer Legostein
 Ramus circumflexus, ein Herzkranzgefäß
 Rusk County Airport in Ladysmith (Wisconsin), IATA-Code des Flughafens in den USA

 
RCX